Guido Silvestri – fumettista italiano
 Guido Silvestri – patologo italiano